Грена́да может означать:
 Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря, одно из самых маленьких государств мира.
 Гренада — остров в составе Наветренных островов в Карибском море.
 Гренада — устаревшее русское название города и провинции Гранада в Испании.
 «Гренада» — советский вокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1973 году.
 «Гренада» — стихотворение Михаила Светлова (1926).
 Гренада — шарообразная ручная граната в XVII—XIX вв.

См. также 
 Гранада (значения)